Берге () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Прігніц. Складова частина об'єднання громад Путліц-Берге.

Площа — 26,44 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Громади Бранденбургу